«Глория Палас» — кинотеатр класса люкс, действовавший по адресу площадь Свободы (Таллин) (эст. Vabaduse väljak) 5.

Идея открыть кино на южной незастроенной стороне площади появилась ещё в начале 20-х, был даже составлен проект под названием «Калева» (эст. James a), но от него отказались. Постройка кинотеатра на представительной площади Таллина оказалась непростой задачей, этому активно противостояла как городская управа так и внушительная часть общественности города.

В конечном итоге все препятствия были преодолены. Кино строилось в 1925-26гг. по заказу фирмы Рояль-Фильм (Royal-Film), 5 октября 1926 года кинотеатр распахнул двери. Здание спроектировано латвийским архитектором Фридрихом Скуиньшем (Frīdrihs Skujiņš) (1890—1957). Нарочитая архитектурная эклектика здания ярко выражена как на главном фасаде, так и в его интерьерах. По центру здания фасад украшает псевдопортик по мотивам Древнего Рима, фронтон подчеркнут рядом светлых шаров на зубчатой стене — это уже из области фортификации, а из покатой крыши вырастают барочные башенки. К оформлению фасада был привлечен скульптор Яан Коорт (Jaan Koort). Интерьеры стильно перегружены декоративными элементами. Зал с балконом вмещал до 755 мест. Подвесной потолок зала имитирующий своды украшают 13 росписей в окружении гипсового рельефного золоченого орнамента, их исполнил латвийский живописец Херманис Гринбергс (Hermanis Grinbergs) (1886—1928). По стенам размещены роскошные медальоны, богато оформлен и портал сцены с киноэкраном. Во времена «немого кино» показ фильма сопровождала музыка симфонического оркестра из 25-ти музыкантов. Балкон обогащен тремя лоджиями с балдахинами. Фойе оформлены в различных архитектурных стилях и обставлены соответствующей высококачественной мебелью. Ренессансный вестибюль встречает посетителей при входе. Белый холл с огромными окнами и зеркалами на первом этаже выполнен в стиле барокко. Синее фойе на втором этаже украшают настенные росписи и мебель в стиле рококо, а в салоне доминирует роскошный камин. Это единственный в городе кинотеатр с гардеробом. Кинотеатр немедленно стал самым представительным в городе. В ноябре 1929 года здесь впервые в Таллине показан звуковой фильм. В подвальных помещениях обосновался элитный ресторан «Дансинг Палас Глория» (Dancing Palace Gloria). Интерьеры ресторана в стиле ар-деко спроектировал архитектор Александр Владовский.

В 1940 г. кинотеатр был национализирован. В 1944-48гг. в доме размещался театр Эстония. С 15 декабря 1948 г. это — Русский театр Эстонии.

Литература 
 Энциклопедия TALLINN, том 1, стр.92. Издательство Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004. ISBN 9985-70-168-2
 Энциклопедия EESTI ARHITEKTUUR, том 1 — Tallinn, стр.259. Издательство «Valgus», 1993. ISBN 5-440-00358-4
 Путеводитель TALLINNA KESKLINN, стр. 199. Издательство «Solnessi Arhitektuurikirjastus», 2013. ISBN 978-9949-9390-4-6

Ссылки 
Kultuurimälestiste register
Кинотеатры Эстонии
Здания и сооружения Таллина
Здания и сооружения, построенные в 1926 году
Театры Таллина
Русский театр Эстонии